Vestergade er meget anvendt dansk vejnavn og refererer bl.a. til følgende:

 Vestergade (Aarhus)
 Vestergade (Hadsund)
 Vestergade (København)
 Vestergade (Køge)
 Vestergade (Nørresundby)
 Vestergade (Odense)